Cotton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Disbrowe Cotton
 Bernard Charles Cotton